Tirolien est le patronyme de plusieurs personnalités guadeloupéennes :
 Guy Tirolien (1917-1988), poète français ;
 Patrice Tirolien (1946-2019), homme politique français.